Георгий Павлович Волоса́тов (1908—1972) — советский конструктор артиллерийского вооружения. Герой Социалистического Труда. Лауреат трёх Сталинских премий.

Биография 
Сирота, был беспризорником, потом воспитывался в детском доме.

Окончил школу ФЗО и рабфак. В 1932—1934 годах учился в ЛВМИ (диплом с отличием).

Работал в конструкторском бюро Е. Г. Рудяка (завод № 232), в конце 1930-х годов занимался разработкой 406-мм орудия Б-37 (автор конструкции затвора).

С 14 июня по 17 декабря 1941 года — директор завода «Большевик» (сменил на этом посту Д. Ф. Устинова).

С 1943 года начальник отдела, начальник Управления в наркомате (министерстве) вооружений, начальник Главных управлений в Министерстве оборонной промышленности СССР, инженер-конструктор ЦАКБ.

Похоронен на Введенском кладбище (29 уч.).

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 орден Ленина
 Сталинская премия первой степени (1942) — за создание противотанкового оружия (ПТР)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за разработку конструкции новых образцов морского артиллерийского вооружения
 Сталинская премия первой степени (1951) — за работу в области военной техники
 орден Отечественной войны I степени (28.7.1947)
 медали

Источники 
 Нарком, министр, маршал. Юрий Сергеевич Устинов. Изд-во Патриот, 2002 — Всего страниц: 460
 Устинов, Д. Ф. Во имя Победы: записки наркома вооружения / Д. Ф. Устинов .— М.: Воениздат, 1988 .— 320 с., [22] л. ил. и портр .

Примечания

Ссылки 
 Роль Военмеха в создании оружия Победы

Воспитанники детских домов
Конструкторы СССР
Похороненные на Введенском кладбище